Константин Шаховской:
 Шаховской, Константин Михайлович (1869—1942) — русский офицер, князь, общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Псковской губернии.
 Шаховской, Константин Яковлевич (1905—1972) — священнослужитель Русский православной церкви.